Bârlogu se poate referi la:
Localități din România
Bârlogu, Argeș
Bârlogu, Vâlcea